Договор у Быков Гиса́ндо () — название договора, заключённого на холме Гисандо рядом с Быками Гисандо (расположенном в Эль-Тьембло, провинция Авила, Испания) 18 сентября 1468 года между королём Кастилии Энрике IV и его единокровной сестрой Изабеллой. По этому договору Изабелла получала титул принцессы Астурийской, а впоследствии становилась наследницей Кастильской короны.

В 1464 году в Кастилии началась гражданская война после того, как группа дворян подняла восстание с целью добиться отречения Энрике IV. В 1465 году они попытались символически свергнуть короля и возвести на трон его единокровного брата Альфонсо (принц Астурийский). После смерти Альфонсо в 1468 году восставшие объявили Изабеллу, единокровную сестру Энрике IV, новой претенденткой на трон. Однако вместо продолжения гражданской войны Изабелла предпочла вести переговоры с Энрике IV, отправив посредника Антонио де Венериса.

После нескольких встреч в Кастронуэво было достигнуто предварительное соглашение, которое должно было положить конец гражданской войне. Это соглашение было задокументировано в Договоре у Быков Гисандо 18 сентября 1468 года. По договору исключительные права на кастильский трон признавались за королём, а Изабелла становилась его наследницей, получив титул принцессы Астурийской и большие дары. Изабелла могла выходить замуж только с согласия короля. Наконец, Хуана, дочь короля, лишалась всех прав на наследование трона в связи с аннулированием брака Энрике с её матерью.

Впоследствии несогласованная с Энрике свадьба Изабеллы с Фердинандом Арагонским стала поводом для разрыва договора со стороны Энрике IV. Позже, король ещё раз подтвердил права своей дочери Хуаны на  25 ноября 1470 года. Это было одно из ключевых событий, приведших к войне за кастильское наследство несколько лет спустя.

Ссылки 

История Испании
Право Испании
Появились в 1468 году
Международные договоры XV века
События 18 сентября
Сентябрь 1468 года
1460-е годы в Испании